Typ 52 (auch Type 52) steht für:

 Bristol Type 52, ein experimentales britisches Militär-Flugzeug
 Bugatti Type 52, ein Automodell des Herstellers Bugatti
 Sietas Typ 52, RoRo-Schiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 052 Zerstörer, eine Zerstörer-Klasse der Marine der Volksrepublik China
 Typ 052B Zerstörer, eine Zerstörer-Klasse der Marine der Volksrepublik China
 Typ 052C Zerstörer, eine Zerstörer-Klasse der Marine der Volksrepublik China
 Typ 052D Zerstörer, eine Zerstörer-Klasse der Marine der Volksrepublik China

Abkürzung